Oxidy síry jsou:
 oxid sirnatý (SO)
 oxid siřičitý (SO2)
 oxid sírový (SO3)

Související rozcestníky 
 oxidy dusíku
 kyseliny síry

Externí odkazy